

Codici 
 NOH – codice aeroportuale IATA del Chicago NAS Airport di Chicago (Stati Uniti)
 NOH – codice vettore ICAO del 32º Squadrone della Royal Air Force con base a Northolt (Regno Unito)
 noh – codice ISO 639-3 della lingua nomu

Altro 
 Noh 能 – forma di teatro giapponese
 NOH – targa automobilistica del circondario della Contea di Bentheim (Germania)
 New Orleans Hornets – squadra di basket NBA